Böbel ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ingo Böbel (* 1947), deutscher Politologe und Ökonom
 Maria Thereza Elisa Böbel (1947–2005), brasilianische Historikerin, Forscherin und Übersetzerin 
 Udo Böbel (* 1952), deutscher Handballspieler und Trainer